Sawodske (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadt in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja, siehe Sawodske

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw, siehe Sawodske (Tschortkiw)

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Sawodske (Solotschiw)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Lenine, siehe Sawodske (Lenine)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Ripky, siehe Sawodske (Ripky)

 Siedlung in der Oblast Sumy, Rajon Konotop, siehe Sawodske (Konotop)

 ehemaliges Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Welyka Pyssariwka, siehe Sawodske (Welyka Pyssariwka)

siehe auch:
 Sawodskoje